Вандомская площадь ():
 Вандомская площадь — площадь в Париже.
 Вандомская площадь (фильм) — французская криминальная драма 1998 года.

См. также 
 Place Vendome — немецкий хард-роковая группа.
 Place Vendome (альбом) — дебютный альбом группы (2005).